Le Nadalet de Réquista (Lo Nadalet de Ric Estar en occitan) est un cantique du  écrit en occitan en 1864 par le Réquistanais Paul Bonnefous (1821-1894) et qui se chante pour toutes les messes de Noël à Réquista, dans l'Aveyron.

Références 

Chant de Noël
Jésus-Christ dans la musique
Chanson en occitan